Az Estadio Nacional  (a spanyol kifejezés jelentése: nemzeti stadion) jelentheti:

Estadio Nacional, Chile
Estadio Nacional, Costa Rica
Estadio Nacional, Honduras 
Estadio Nacional, Panama
Estadio Nacional, Peru

Hasonló névvel:
Estádio Nacional, Portugália

Sport egyértelműsítő lapok